

Sigle 
 Radio Libertà – emittente radiofonica fusa nel 1975 con Radio Free Europe
 Riformatori Liberali – partito politico italiano
 Rimessa locomotive
 Rugby League – rugby a 13
 Rocket League – videogioco

Codici 
 RL – codice vettore IATA di Royal Phnom Penh Airwa
 RL – codice ISO 3166-2:GE di Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Georgia)

Elettronica 
 Circuito RL – circuito elettronico basato su un resistore e un induttore

Altro 
 RL – sigla automobilistica internazionale del Libano
 Alfa Romeo RL – automobile dell'Alfa Romeo
 RL – acronimo della lingua inglese che significa real life